Cagny ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Cagny (Calvados)
 Cagny (Somme)

Siehe auch:
 Cagni
 Cany